De mannen speelden op de US Open in 2017 het dubbelspel van 30 augustus tot en met 8 september 2017 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2017